

Geografia
 Azzone – comune della provincia di Bergamo

Onomastica
 Azzone – variante del nome proprio di persona italiano maschile Azzo

Persone
 Azzone da Bologna – giurista medievale (XII-XIII secolo)
 Azzone da Correggio – condottiero medievale e capitano di ventura del XIV secolo
 Azzone da Torbiato – vescovo cattolico del XIII secolo
 Azzone Francesco di Castelbarco – signore di Avio, Ala, Brentonico nel XV secolo
 Giovanni Azzone – ingegnere e accademico italiano
 Giovanni Felice Azzone patologo e biochimico italiano

Pagine correlate 
 Azzoni (disambigua)